Microselia är ett släkte av tvåvingar. Microselia ingår i familjen puckelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puckelflugor
Microselia